Dokumentation bezeichnet: 
 das geordnete Speichern und Erschließen von Information, siehe Dokumentation
 die Informationsprodukte zur Anwendung technischer Erzeugnisse, siehe Technische Dokumentation
 die Zusatzinformationen neben dem reinen Programmcode in der Programmierung, die Softwaredokumentation
 bei Fernsehproduktionen einen Dokumentarfilm ohne künstlerische oder gestalterische Regiehaltung (vorwiegend umgangssprachlich)

Siehe auch:
 Dokumentation (Genre)
 Dokument, Dokumentationssystem
 Radio-Feature, Reportage